Turrón – dolce spagnolo, equivalente del torrone italiano
 Turrón – dolce filippino

Pagine correlate 
 Turon